Isenburg steht für folgende geographischen Objekte:

 Neu-Isenburg, Stadt im Landkreis Offenbach, Hessen
 Isenburg (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Isenburg (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Isenburg (Horb), Ortsteil von Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Grafschaft Isenburg, mehrere Territorialherrschaften

Burgen und Schlösser:
 Isenburg (Hattingen), Burg bei Hattingen, Nordrhein-Westfalen
 Neue Isenburg, Ruine in Essen, benannt nach der Hattinger Isenburg 
 Isenburg (Köln), Wasserburg in Köln-Holweide
 Isenburg (Stammburg), Burg in Isenburg bei Dierdorf, Westerwald
 Isenburg (Sachsen), Burg zwischen Hartenstein und Wildbach
 Isenburger Schloss in Offenbach am Main
 Isenburg (Landringhausen), Ringwallanlage bei Landringhausen, Stadtteil von Barsinghausen
 Isenburg (Rufach), Schloss bei Rouffach, Elsass
 Burgstelle Isenburg, abgegangene Burg bei Horb am Neckar, Baden-Württemberg

Isenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Isenburg (Adelsgeschlecht), rheinisches Adelsgeschlecht

 Anna von Isenburg (1460–1522), deutsche Adlige
 Anton von Isenburg-Büdingen zu Ronneburg (1501–1560), Graf
 Arnold II. von Isenburg († 1259), Erzbischof von Trier
 Bonizeth von Isenburg, Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Diether von Isenburg (1412–1482), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz
 Ernst von Isenburg-Grenzau (1584–1664), General im 30-jährigen Krieg und letzter Vertreter der Linie Isenburg-Grenzau
 Helene Elisabeth von Isenburg (1900–1974), deutsche Helferin für Kriegsgefangene und Internierte
 Hugo Isenburg (1866–nach 1930), deutscher Verleger
 Johann Ernst I. von Isenburg-Büdingen (1625–1673), Begründer der Büdinger Linie der Isenburger
 Lisa von Isenburg († 1323), Äbtissin im Stift Freckenhorst 
 Mechtild von Isenburg († 1303), Äbtissin im Stift Nottuln (1278 bis 1303)
 Wilhelm Karl von Isenburg (1903–1956), deutscher Genealoge
 Wolfgang Ernst I. von Isenburg-Büdingen (1560–1633), Burggraf von Gelnhausen

Siehe auch:
 Eisenburg
 Isenburger
 Üsenburg
 Verlag an der Isenburg
 Ysenburg